Kiebitzbruch steht für folgende Orte:

 Kiebitzbruch, bis 1938: Dziergunken, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Dzierzgunka, Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kiebitzbruch, bis: 1942 Kwieki, Kreis Konitz, Westpreußen, seit 1945: Kwieki, Gmina Czersk, Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen